Imię i nazwisko Katarzyna Jankowska nosiły lub noszą m.in.:
 Katarzyna Jankowska-Borzykowska (ur. 1955) – polska pianistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 Katarzyna Jankowska (ur. 1987) – polska piłkarka (piłka nożna)
 Katarzyna Jankowska (ur. 1994) – polska lekkoatletka, biegaczka długodystansowa